Esencia puede referirse a:
 Esencia, la realidad de la identidad de un ser.
 Esencia, mezcla de varias sustancias químicas biosintetizadas por las plantas.
 Esencia, editorial perteneciente al Grupo Planeta.
 Esencia, álbum de Skunk D.F. (2007).
 Esencia, álbum de Tierra Santa (2014).
 Esencia, álbum de Humbe (2023).
 Esencia natural, álbum debut de la cantante española Ainhoa.